Гредин — фамилия. Известные носители:

 Гредин, Анатолий Леонидович (род. 1956) — российский политик, председатель Правительства Свердловской области
 Гредин, Пётр Тимофеевич (1925—1980) — красноармеец, Герой Советского Союза